Bangalter est un , qui signifie banquier.

 Thomas Bangalter (1975-), musicien, chanteur, disc jockey, réalisateur et scénariste français ;
 Daniel Bangalter (1947-), musicien français.